{{Biografies|Gai Papiri Carbó (Caius Papirius Carbo)}}
 Gai Papiri Carbó (pretor), (Caius Papirius Carbo), pretor de Sardenya el 168 aC.
 Gai Papiri Carbó (Caius Papirius Carbo), magistrat romà nascut el 164 aC, fill del pretor Gai Papiri Carbó, fou cònsol.
 Gai Papiri Carbó Arvina' (Caius Papirius Carbo Arvina''), fill del cònsol Caius Papirius Carbó i seguidor del partit aristocràtic.